Le Verger — comuna francesa da Bretanha
el Verger — município espanhol da Comunidade Valenciana

Desambiguações de topônimos